Krenner ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Krenner (1762–1819), deutscher Staatsmann und Historiker
 Günter Giselher Krenner (* 1946), deutscher Autor, Schauspieler und Pädagoge
 Johann Nepomuk Gottfried von Krenner (1759–1812), deutscher Rechtshistoriker und Staatsmann
 József Sándor Krenner  (1839–1920), ungarischer Mineraloge